
Гипомания ( — «под», «ниже» +  — «мания») — состояние, сходное с манией, но менее тяжёлое в своих проявлениях. «Лёгкая степень мании». Для неё характерно лёгкое, постоянно приподнятое настроение (иногда оно сопровождается раздражительностью, гневливостью), которое продолжается на протяжении по крайней мере нескольких дней, а также чувство благополучия, физической и умственной продуктивности, повышенная энергичность и активность.

От мании она отличается отсутствием психотических симптомов и тем, что в меньшей степени нарушает (иногда даже повышает) работоспособность и социальную адаптацию. Гипомания чаще всего возникает как стадия (так называемая фаза) биполярного расстройства, но гипоманиакальные состояния могут возникать и в других случаях, в частности, при органических заболеваниях нервной системы, при гипертиреозе, при интоксикации некоторыми психотропными веществами или как побочное действие лекарственных препаратов (например, антидепрессантов).

Формальное определение согласно критериям МКБ-10 
 Повышенное или раздражительное настроение, которое является явно ненормальным для данного индивидуума и сохраняется по меньшей мере 4 дня подряд.
 Должны быть представлены минимум три симптома из числа следующих, что сказывается на личностном функционировании в повседневной жизни:
 повышенная активность или физическое беспокойство;
 повышенная говорливость;
 затруднения в сосредоточении внимания или отвлекаемость;
 сниженная потребность во сне;
 повышение сексуальной энергии;
 небольшие кутежи или другие типы безрассудного или безответственного поведения;
 повышенная общительность или фамильярность.

Неформальное определение 
Гипомания — лёгкая, стёртая форма мании, протекающая без выраженного возбуждения, без резкой дезорганизации поведения и/или нарушения социального функционирования индивида, без симптомов психоза, таких как бред величия, галлюцинации.

Диагностика 
Для диагностики гипомании возможно использование валидизированной шкалы HCL-32.

См. также 
 Смешанная депрессия

Примечания

Ссылки 

  — описание маниакального синдрома, не утратившее ценности до сих пор
 Формальное определение гипомании в МКБ-10
 Определение гипомании в психологическом словаре 

 Подробное обсуждение классификации диагнозов расстройств аффективной сферы

Аффективные расстройства
Симптомы психических расстройств
Психопатологические синдромы